Radek Martínek (né le  à Havlíčkův Brod en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur

Carrière
Il a commencé sa carrière dans l'Extraliga tchèque. En 1999, il a été choisi en  du repêchage de 1999 par les Islanders de New York qu'il a rejoint en 2001.

Il a remporté le championnat du monde en 2000 et 2001 avec l'équipe nationale tchèque.

Le , il est retour avec les Islanders en signant un contrat d'un an pour 600 000 $ ainsi qu'un bonus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| HC České Budějovice|| Extraliga|| 52|| 3|| 5|| 8|| 40|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1997-1998|| HC České Budějovice|| Extraliga|| 42|| 2|| 7|| 9|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
| 1998-1999|| HC České Budějovice|| Extraliga|| 52|| 12|| 13|| 25|| 50|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1999-2000|| HC České Budějovice|| Extraliga|| 45|| 5|| 18|| 23|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
| 2000-2001|| HC České Budějovice|| Extraliga|| 44|| 8|| 10|| 18|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Islanders de New York|| LNH|| 23|| 1|| 4|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
| 2002-2003|| Islanders de New York|| LNH|| 66|| 2|| 11|| 13|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2002-2003|| Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 3|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Islanders de New York|| LNH|| 47|| 4|| 3|| 7|| 43|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Islanders de New York|| LNH|| 74|| 1|| 16|| 17|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Islanders de New York|| LNH|| 43|| 2|| 15|| 17|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Islanders de New York|| LNH|| 69|| 0|| 15|| 15|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Islanders de New York|| LNH|| 51 || 6 || 4 || 10 || 28 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Islanders de New York|| LNH|| 16 || 2 || 1 || 3 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Islanders de New York|| LNH|| 64 || 3 || 13 || 16 || 35 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC České Budějovice || Extraliga || 4|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Islanders de New York || LNH || 13|| 3|| 0|| 3|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || Islanders de New York || LNH || 13 || 0 || 3 || 3 || 4 || -|| -|| -|| -|| -

| 486 || 25 || 85 || 110 || 278 || 11|| 0|| 1|| 1|| 6

Notes et références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du HC České Budějovice
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en août 1976
Naissance à Havlíčkův Brod
Naissance en Tchécoslovaquie